Azin bezeichnet:

 Pyridin, eine auch als Azin oder Azabenzol bekannte chemische Verbindung
 die chemische Stoffgruppe der Azine (Heterocyclen)
 die chemische Stoffgruppe der Azine (Hydrazin)
 Saw Hta, einen hauptsächlich von Karen bewohnten Ort im östlichen Myanmar (Birma) an der Grenze zu Thailand
 Persischer weiblicher Vorname, was so viel heißt wie Accessoires (in der Regel Juwelen).

Azin ist der Familienname folgender Personen:
 David Azin (* 1990), deutsch-armenischer Fußballspieler